PKS steht für:
 Parkes-Observatorium in Australien; danach benannte astronomische Objekte:
 PKS 1127-145, ein Quasar
 PKS 1830-211, ein Quasar
 Polizeiliche Kriminalstatistik
 Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk, das heutige Sat.1
 Polyketidsynthase
 Państwowa Komunikacja Samochodowa, polnische Fernbus- und Güterverkehrgesellschaft(en); heute: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
 Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme (MPI PKS) in Dresden
 Partai Keadilan Sejahtera, indonesisch für Gerechtigkeits- und Wohlfahrtspartei
 Postpunktioneller Kopfschmerz
 ein Maschinengewehr, siehe PK (Maschinengewehr)
 Pythagoras-Kepler-System nach Viktor Schauberger
 Powiat Kościański in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

pKs steht für:
 ein Maß für die Stärke einer Säure, siehe Säurekonstante

pks steht für:
 Pakistanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

Abkürzung